Rasina kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Rasina, Mooste, ort, Põlva län, Mooste vald,

Serbien 

 Rasina (Morava), flod, 
 Rasina, Serbien – ett okrug (distrikt)